Thilthorpe ist der Familienname folgender Personen:

 Ashley Thilthorpe, englischer Badmintonspieler, Goldmedaillengewinner der Welsh International 2003
 Ben Thilthorpe (* 1978), australischer Eishockeyspieler
 Luke Thilthorpe (* 1981), australischer Eishockeyspieler